Leszkowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Leszkowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Leszkowice, un village dans la voïvodie de Lublin